CPM steht als Abkürzung für:
 Chemiepark Marl, ein Verbundstandort im Ruhrgebiet
 Collaborative Project Management, eine formale Methode aus dem Projektmanagement, siehe Kollaboratives Projektmanagement
 Communist Party of India (Marxist), eine indische Partei
 Communist Party of Malta, kommunistische Partei in Malta
 Congregatio Presbyterorum a Misericordia, ein christlicher Männerorden, siehe Priester der Barmherzigkeit
 Continuous Passive Motion, passive Bewegung eines verletzten oder operierten Gelenkes, siehe Motorschiene
 Control Program for Microprocessors, ein Computer-Betriebssystem, siehe CP/M
 Corporate Performance Management, oft auch Business Performance Management (BPM) genannt, beschreibt die Planung, Steuerung und Überwachung von Geschäftsprozessen.
 Cost-per-Mille, siehe Tausend-Kontakt-Preis, ein Begriff aus der Mediaplanung
 Coloured Progressive Matrices, siehe Progressive Matrizen 
 Counts per Minute, eine Frequenzeinheit, siehe Counts per second
 Critical Path Method, eine Methode aus dem Projektmanagement, siehe Methode des kritischen Pfades
 Customer Product Management, das Qualitätsmanagementsystem des deutschen Bundesverteidigungsministeriums
 Cyclophosphamid, ein Zytostatikum

Siehe auch:
 CPM 22, eine brasilianische Punkband

Abkürzung